Sweden Hockey Games 2003 spelades under perioden 4 - 9 februari 2003, och vanns av Ryssland före Sverige och Kanada. Finland spelade sin första match i Helsingfors. Alla andra matcher spelades i Globen i Stockholm. Ryssland vann avslutningsmatchen mot Tjeckien med 3-2.

Tabell

Resultat

Källor 
 Resultat från 1991 −

Fotnoter

2003 i Finland
Sport i Sverige 2003
Euro Hockey Tour 2002/2003
2003
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 2000-talet (decennium)
Internationella ishockeytävlingar i Finland
Helsingfors under 2000-talet